The Asian Age — индийская ежедневная газета на английском языке. Выходит одновременно в Дели, Мумбаи, Калькутте, Бангалоре и Лондоне. Принадлежит Deccan Chronicle Holdings — компании, которая также владеет газетой The Deccan Chronicle. 

Основана в 1994 году известным индийским журналистом Мобашаром Д. Акбаром, который был её главным редактором с момента основания до 2008 года. С 1 марта 2008 года главным редактором газеты является Т. Венкаттрам Редди.

Примечания

Ссылки 
 The Asian Age — Daily Newspaper Cover
 Ritu Gairola Khanduri. Caricaturing Culture in India: Cartoons and History in the Modern World — Cambridge University Press, 2014. — p. 258

Газеты на английском языке
Газеты Индии
Ежедневные газеты